

Polska
 Hryćki – kolonia wsi Kłopoty-Patry w województwie podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Siemiatycze

Białoruś
 Hryćki (Grycki, Hrycki) – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie świsłockim, w sielsowiecie Świsłocz
 Hryćki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie wołkowyskim, w sielsowiecie Krasne Sioło

Ukraina
 Hrycki – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie sarneńskim, w hromadzie Dąbrowica